Osoby o tym nazwisku:
 Antoni Sobański – polski ziemianin
 Jarosław Marek Sobański – polski artysta kabaretowy
 Remigiusz Sobański – infułat, profesor nauk prawnych